Первая лига 1976/1977 () — 43-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 21 августа 1976 года и закончился 25 мая 1977 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1976/1977 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1976/1977 на rsssf.com 

1976/1977
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1976 году
Спорт в Польше в 1977 году